Абасі може стосуватися:

Абасі (монета) — назва старої іранської срібної дрібної монети, введеної шахом Аббасом І (1587-1629)
Абасі — високосортна єгипетська бавовна
Абасі (рід) — назва одного з курдських родів з племені Ашіті, що живуть в основному на Західному Курдистані